Kg o KG puede referirse a:

Ciencia
 Kilogramo, unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades: no admite la K en mayúscula, pues "K" es Kelvin, en el SI
 kilogauss, unidad de campo magnético.
 Ecuación de Klein-Gordon, ecuación que describe un campo escalar libre en teoría cuántica de campos. 

Geografía
 Kikongo, por su código ISO 639-2.
 Kirguistán, por su código ISO 3166-1 alfa-2.
 .kg, dominio superior geográfico de Kirguistán.

Lenguaje
 Kommanditgesellschaft, la versión alemana de sociedad en comandita.
 Kampfgruppe, formación de combate usada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.
 Knight of the Garter (en español Caballero de la Jarretera), miembro de la Orden de la Jarretera, orden de caballería del Reino Unido.
 King, usado a continuación del nombre en los santos cristianos en idioma inglés.
 Kindergarten, literalmente jardín de infantes en alemán, usada en inglés como sinónimo de educación preescolar.

Personas
 Kyle Gass, actor y músico estadounidense.
 Kevin Garnett, jugador profesional de baloncesto estadounidense.

Transporte
 Línea Aérea IAACA, por su código IATA.
 Volkswagen Karmann Ghia, modelo de automóvil.

Siglas